Municipio Sucre, puede referirse a varios municipios de países de América:

Divisiones administrativas 

 En Venezuela
 Municipio Sucre, perteneciente al estado Aragua.
 Municipio Sucre, perteneciente al estado Barinas.
 Municipio Sucre, perteneciente al estado Bolívar.
 Municipio Sucre, perteneciente al estado Falcón.
 Municipio Sucre, perteneciente al estado Mérida.
 Municipio Sucre, perteneciente al estado Miranda.
 Municipio Sucre, perteneciente al estado Portuguesa.
 Municipio Sucre, perteneciente al estado Sucre.
 Municipio Sucre, perteneciente al estado Táchira.
 Municipio Sucre, perteneciente al estado Trujillo.
 Municipio Sucre, perteneciente al estado Yaracuy.
 Municipio Sucre, perteneciente al estado Zulia.

 En Colombia

 Municipio Sucre del departamento del Cauca.
 Municipio Sucre del departamento de Santander.
 Municipio Sucre del departamento de Sucre.